

Нацлав — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Нацлав — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства